

Кіржемани — село, Атяшевський район, Мордовія
 Кіржемани — село, Великоігнатовський район, Мордовія
 Кіржемани — село, Чамзінський район, Мордовія